Крушина ломкая
 Крушинник — посёлок, Климовский район, Брянская область